EIF2AK1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 630 амінокислот, а молекулярна маса — 71 106.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, інгібіторів синтезу білка, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Протеїнкінази
Некатегоризовані білки